Sandick ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Adriaan van Sandick (1898–1962), niederländischer Bankier
 Rudolf Adriaan van Sandick (1855–1933), niederländischer Ingenieur